Грязинский сельсовет — сельское поселение в Грязинском районе Липецкой области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Песковатский.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Липецкой области от 23 сентября 2004 года № 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области»

Население

Состав сельского поселения

Упразднённые населённые пункты 
Виноградовка — упразднённая в 1986 году деревня.

Примечания 

Муниципальные образования Грязинского района
Сельские поселения Липецкой области